Eric Haseltine (1951-), fonctionnaire américain,
  (1877-1962), sculpteur franco-américain,
  (1944-), biologiste américain, 
 William Stanley Haseltine (1835-1900), peintre et dessinateur américain.
 
Patronyme anglais